Die Soweto Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 29. April bis 5. Mai 2013 in Johannesburg, Südafrika, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. April 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Tyler Hochwalt
 Purav Raja
 Divij Sharan
 Rafael Camilo

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Phenyo Matong

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 3 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Johannesburg